Poupée steht für:
 Automobiles Poupée, französischer Automobilhersteller
 La poupée, französische Operette